Шустерман — фамилия. Известные носители:

 Шустерман, Анна Лазаревна (род. 1976) — молдавская и люксембургская шахматистка, международный гроссмейстер. Трёхкратная чемпионка Молдавии.
 Шустерман, Нил (род. 1962) — американский писатель, работающий в жанре литературы для юношества.
 Шустерман, Лазарь Самуилович (1950—2010) — молдавский шахматист и тренер, международный мастер, заслуженный тренер Молдавии.
 Шустерман, Лариса Николаевна (род. 1939) — заслуженный мастер народного творчества Украины, профессионально занимается вышивкой картин гладью.
 Шустерман, Ричард (род. 1949) — американский философ-прагматик.

См. также